Etymologicum magnum (), также Etymologicon Magnum, — большой труд по этимологии:

 «» (ок. 1150) — греческий лексический словарь, составленный в Константинополе неизвестным лексикографом; опубликован в 1499 году в Венеции.
 «» (1886) — этимологический словарь румынского языка, начатый Богданом Хашдеу (буквы А и Б).
 «Etymologicum Magnum Genuinum» (1976) — в двухтомнике «Etymologicum Magnum Genuinum, Symeonis Etymologicum una cum Magna Grammatica, Etymologicum Magnum Auctum», т. 1 (Рим, 1976); т. 2 (Афины, 1992).

См. также 
  (IX век)
 Etymologicum Gudianum (XI век)
 Etymologicum Symeonis (XII век)